Dagobert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Dagobert est un patronyme d'origine germanique porté par trois souverains et deux princes mérovingiens ainsi que par un général de la Révolution française issu d'une famille de la noblesse normande (famille Dagobert) n'ayant plus de descendant à partir du . D'après les registres d'état-civil consultables aux archives départementales, ce patronyme a également été porté par plusieurs autres familles non nobles qui ont vécu en Normandie (Manche, Calvados), en Eure-et-Loir et en Ille-et-Vilaine au minimum depuis le .

Il est issu des éléments germaniques dag, « jour » (cf. Dagmar, Dag, etc.) et beraht, « brillant, illustre » (cf. noms en -bert : Albert, Norbert, Herbert, etc.).

Dagobert est aussi un prénom masculin, fêté le .

Souverains mérovingiens 
 Dagobert  (° vers 602/605 - † 638 ou 639), roi des Francs (629- 639) de la dynastie mérovingienne, fils de Clotaire II et de Bertrude, régna aussi sur l'Austrasie de 623 à 632.
 Dagobert II, ou saint Dagobert, (° vers 652 - † 679), fils du roi franc Sigebert III, régna sur le royaume d'Austrasie ; saint chrétien fêté le 23 décembre.
 Dagobert III (° vers 699 - † 715), roi des Francs de 711 à 715, fils et successeur du roi Childebert IV.

Princes mérovingiens 
 Dagobert, fils de Chilpéric  et de Frédégonde, mort de dysenterie alors qu'il est encore un jeune enfant, en 580.
 Dagobert, fils de Childéric II et de Bilichilde. Il fut assassiné en 675.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Dagobert de Pise, évêque (1085), puis archevêque de Pise (1092), et second Patriarche latin de Jérusalem. 
 Philippe Dagobert (1223-1232), fils du roi Louis VIII, mort jeune.
 Le Père Dagobert de Longuory (alias Père Dagobert) (né à Québec) était un frère capucin qui arriva à La Nouvelle-Orléans de Québec en 1722. 
 Luc-Siméon-Auguste Dagobert, général de la Révolution française (1736-1794).
 Erich Dagobert von Drygalski (1865 -1949) géographe allemand, né à Königsberg.
 Dagobert Peche (1887-1923) artiste et designer métallurgiste autrichien. 
 Dagobert Biermann (1904-1943), résistant communiste allemand.
 Dagobert Banzio, homme politique ivoirien.

Personnages de fiction 
 Dagobert, un des héros du roman d'Eugène Sue Le Juif errant.
 Dagobert, le chien du Club des Cinq dans la version française des romans d'Enid Blyton (Timmy dans la version originale anglaise).
 Dagobert Duck (en anglais : Scrooge McDuck, parfois avec l'orthographe $crooge McDuck) est le nom allemand et néerlandais de l'oncle Picsou dans les bandes dessinées Donald, de Walt Disney.
 Dagobert, le personnage d'une série de livres pour enfants créée par Zidrou.

Mets 
 Un dagobert est une sorte de sandwich populaire en Belgique.

Personne morale 
 Chez Dagobert est un nightclub situé sur la Grande Allée à Québec et ouvert depuis les années 1970.

Prénom et patronyme

Voir aussi 
 Le Bon Roi Dagobert

Références 

Homonymie de patronyme